Вершинне — село, Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Вершинне — селище, Дніпропетровська область, П'ятихатський район